Boratyn ist:

 der Name einer polnischen Sängerin, siehe Ala Boratyn

 der Name mehrerer Orte
 in der Ukraine (ukrainisch ; russische Entsprechung Boratin):
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw; siehe Boratyn (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw; siehe Boratyn (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk; siehe Boratyn (Luzk)
 in Polen:
 Boratyn (Polen)